Lend-Lease Act steht für:

 Lend-Lease Act (offiziell ), Gesetz in den Vereinigten Staaten von 1941, siehe Leih- und Pachtgesetz
 Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, Gesetz in den Vereinigten Staaten von 2022, siehe Leih- und Pachtgesetz 2022 zur Verteidigung der Demokratie in der Ukraine